Le titre La Fin du monde  (et ses variantes) désigne plusieurs œuvres :

Littérature

Ouvrages 

 La Fin du monde, un livre de Camille Flammarion paru en 1894. Traduit en langue anglaise sous le titre Omega: The Last Days of the World, qui a inspiré le film d'Abel Gance.

Bande dessinée 
 La Fin du monde, un album de bande dessinée de la série Georges et Louis romanciers de Daniel Goossens.

Théâtre 
 La Fin du monde, une pièce de théâtre de Sacha Guitry.

Télévision 
 La Fin du monde, un épisode de Docteur Who.
 La Fin du monde, un épisode de Buffy contre les vampires.
 La Fin du monde, un épisode de Au cœur du temps.
 La fin du monde est à sept heures, une ancienne émission de télévision québécoise diffusée sur TQS.

Cinéma 
 La Fin du monde, film danois muet d'August Blom (1916).
 La Fin du monde, film français d'Abel Gance (1931).
  (O Fim do Mundo), film sorti en 1993.

Musique 
 La Fin du monde, un album des NAP (1998).

Peinture 
 La Fin du monde, un tableau de  John Martin (1853).

Commerce 
 La Fin du Monde, une bière brassée par Unibroue.

Notes et références

Voir aussi 
 La Fin de la fin du monde, une chanson de Calogero (2009)
 
 
 Petite Fin du monde :
Petite Fin du monde, un poème d'Hector de Saint-Denys Garneau
Une petite fin du monde, un essai de Laurent-Michel Vacher